Tala (DC Comics), um personagem de histórias em quadrinhos
Tala (moeda), a moeda de Samoa
Tala (náutica), réguas que direcionam a saída do ar na vela para o lado oposto ao mastro;

Localidades

Tala (departamento)

Tala (Jalisco)

Desambiguação